Helecho macho puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dryopteris filix-mas.
 El nombre común de la planta Osmunda regalis.
 El nombre común de la planta '''''Pteridium aquilinum